Императорский Александровский (Гельсингфорсский) университет — основан 21 октября 1827 года указом императора Николая I путём переноса университета из финского города Або в Гельсингфорс. Университет получил название Александровский в честь покойного брата императора — Александра I. В 1832 году была окончена постройка главного здания для университета по проекту архитектора Карла Энгеля. Реорганизован в 1917 году, ныне Хельсинкский университет в Финляндии.

История университета 
В 1640 году королевой Христиной был основан университет в городе Або, под названием Королевская академия Або. Университет действовал почти двести лет. Его деятельность прерывалась лишь войнами 1713—1721 и 1742—1743 гг.

После присоединения в 1809 году герцогства Финляндского к Российской империи университет стал называться Императорская академия Або. В 1817 году в Або для академии было построено новое здание. После назначения в 1810 году новым канцлером (ректором) Михаила Сперанского в феврале 1811 года последовало увеличение финансирования академии и расширение академии. Было введено шесть новых профессур, одиннадцать новых ставок адъюнкт-профессоров, новые места для лингвистов и администраторов, повышены оклады для преподавателей и стипендии для студентов и т. д. Академия провозгласила императора Александра I своим вторым основателем. После пожара в Або в 1827 году здание академии сгорело. В связи с уроном, нанесённым пожаром, было принято решение о переносе академии в Гельсингфорс и создании на её базе Императорского Александровского университета.

До переноса университета в Гелсингфорс в университетский фонд для строительства новых зданий поступали доходы со свободных пасторатов; это право было теперь продолжено ещё на 30 лет; кроме того, университету было предоставлено на 40 лет (а потом ещё на десять, до конца 1878 г.) право пользоваться таможенным сбором с вывозимых продуктов лесного хозяйства. Благодаря этому город был в состоянии создать ряд великолепных построек для различных, связанных с университетом учреждений.

Первоначальный устав университета (1655) был заменён новым в 1828 г., затем ещё раз в 1852 г. и, наконец, существенно изменён рядом позднейших постановлений.

Структура университета 
Университет, в соответствии со структурой Императорского университета Российской империи, включал четыре факультета:
 богословский,
 юридический,
 медицинский,
 философский (состоящий из двух отделений: физико-математического и историко-филологического), а в дальнейшем добавилось третье отделение — агрикультурно-экономическое.

Во главе университета стоял канцлер, назначаемый императором — великим князем. Для замещения канцлера в его отсутствие назначался, тоже императором, вице-канцлер. Под его наблюдением ректор и консистория заведовали всеми внутренними делами университета. Ректор выбирался ординарными профессорами и утверждался канцлером; эту должность мог занимать каждый ординарный профессор, прослуживший не менее двух лет. Консистория состояла, под председательством ректора, из 12 ординарных профессоров (по два от богословского, юридического и медицинского факультетов и по три от обоих отделений философского факультета: физико-математического и историко-филологического; право быть членом консистории определялось продолжительностью службы. Консистория заведовала имуществом университета и имела право суда во внутренних университетских делах. В выборе проректора, замещении вакантных кафедр, назначении экстраординарных профессоров и т. п. принимали участие все ординарные профессора. Закрытой баллотировкой из членов консистории избирались два члена, которые, вместе с ректором, заведовали хозяйственными делами. На каждом факультете один из ординарных профессоров нёс обязанности декана. Декан назначался канцлером, по представлению вице-канцлера. Ректор и деканы составляли дисциплинарную комиссию, обсуждавшую проступки студентов. Право занять кафедру имели лица, получившие степень магистра или доктора и защитившие диссертацию; консистория избирала из соискателей трёх кандидатов, один из которых утверждался императором. Экстраординарные профессора назначались императором по докладу канцлера; остальные преподаватели университета (доценты, лекторы, руководители практических занятий) утверждались в своём звании канцлером, по представлению консистории. Всех ординарных профессоров в 1891 году было 27, экстраординарных — 11, доцентов, лекторов и т. п. — 55. При университете находились следующие учреждения: общая библиотека (около 200000 томов); русская библиотека (около 40000 томов); физиологическая лаборатория и анатомический институт; патолого-анатомический инстститут; астрономическая обсерватория; музей Бунсдорфа, физиологический; физическая лаборатория; химическая лаборатория; минералогический кабинет; историко-этнографический музей; фармацевтическая лаборатория; зоологический музей; кабинет монет и медалей; музыкальная капелла; рисовальная зала; фехтовальная зала и гимнастическое учреждение; ботанический сад; ботанический музей; собрание скульптурных произведений. Лекции в университете были публичны; студентами университета могли быть и женщины. Для студентов существовало множество различных стипендий.

Студенты объединялись в землячества. Землячества преследовали цели нравственного руководства своими членами и пользовались дисциплинарной властью над ними. Участие в землячествах было обязательным. Исключение делалось только для «иностранцев», которые могли не записываться в землячества и в этом случае «состояли под личным надзором ректора». Существовало 6 землячеств (соответствующих, с некоторыми изменениями, прежнему подразделению Финляндии): нюландское (Nylands Nation), саволакс-карельское (Savo-Karelska avdelningen, Savo-karjalainen osakunta), таэастландское, западно-финское (Västfinska avdelningen), выборгское (Wiipurilainen Osakunta, Viborgska nationen) и петерботнийское. Каждое землячество находилось под ближайшим попечением одного из профессоров, называемого инспектором (Inspehtori, Inspektor), и доцента или лиценциата-куратора (Kurator). Инспектор назначается канцлером на 3 года, а куратор избирается, тоже на 3 года, членами отделения и утверждается вице-канцлером. Каждый студент должен был быть приписан к одному из землячеств. Нельзя было быть допущенным к приемным экзаменам, не объявив, к какому землячеству желаешь принадлежать, и не получив от него согласия. Землячества пользовались правом дисциплинарного суда над своими членами и выдавали свидетельство о поведении и прилежании. Общий надзор за студентами принадлежал ректору. Право составлять корпорации дано студентам указом 14 января 1880 г. Дела, касающиеся управления студенческим домом, библиотекой и кассой, решаются общим собранием студентов, а текущие дела — выбираемым на год комитетом. Студенческий дом, построенный в 1870 г. на средства, собранные по всей Финляндии путем концертов, пожертвований и т. п., заключает в себе залу празднеств, помещения для еженедельных собраний студентов по факультетам и землячествам, студенческую читальню и библиотеку, приблизительно в 40000 томов.

Продолжительность пребывания в университете не ограничивалась. Для получения степени доктора медицины требовалось предварительно окончить и физико-математическое отделение философского факультета; для получения доктора богословия — историко-филологическое.

Студенты 
Количество студентов университета (1890—1900):

В таблице показано число студентов, числящихся по спискам; в действительности посещало лекции обыкновенно около половины этого числа. Многие из учащихся, приписанных к университету не жили в Гельсингфорсе и не посещали лекции, в связи с чем наблюдалось значительное несоответствие между общим числом студентов, приписанных к университету и реальных учащихся.

 Женщины-студентки
Первой женщиной, ставшей студенткой университета (причем не только в Финляндии, но и вообще в странах Северной Европы), стала Мария Чечулина (1870), однако по семейным обстоятельствам она университет не окончила. Первой женщиной, получившей диплом об окончании университета, стала в 1882 году Эмма Ирена Острём.

Число женщин-студенток (1891—1910):

В 1910 г. общее число студентов в университете достигло 3095, из них 729 женщин, полностью уравненых в правах с мужчинами. Лекции читались на финском и шведском языках. В студенты университета принимались все лица, окончившие средние учебные заведения при условии сдачи проверочного экзамена. Закон допускал перевод в Александровский университет студентов из других Императорских университетов, но фактически этим правом могли воспользоваться только лица, знающие финский и шведский языки. Без знания этих языков невозможно было получить диплом или учёную степень. Вольнослушатели допускались в университет без всяких ограничений. Лекции были доступны для любого желающего.

Профессорско-преподавательский состав 
Профессорско-преподавательский состав университета (1901):

В 1881 году в университете было 26 ординарных и 9 экстраординарных профессоров и 1165 студентов.

Выпускники Императорского Александровского университета пользовались на территории Российской империи теми же правами, как и окончившие курс в остальных университетах Российской империи.

С 1917 года, после провозглашения независимости Финляндии, университет получил название Хельсинкский университет.

Руководители Императорского Александровского университета

Канцлеры Императорского Александровского университета 
 Великий князь Николай Павлович (1816—1825)
 Великий князь Александр Николаевич (1826—1855)
 Великий князь Николай Александрович (1855—1865)
 Великий князь Александр Александрович (1865—1881)
 Великий князь Николай Александрович (1881—1894)

Исполняли должность Канцлеров или содействовали Августейшим Канцлерам в исполнении обязанностей 
 граф Роберт Генрих Ребиндер (1826—1841)
 граф Александр Армфельт (1841—1876)
 барон Бернгард Индрениус (1876—1881)
 барон Эмиль Шеривалль-Валлен (1881)
 барон Фёдор Брун (1881—1888)
 генерал Иоган Казимир Эрнрот (1889—1891)
 генерал фон-Ден (1891—1898)
 генерал В. Б. Прокопе (1898—1899)
 В. К. Плеве (1899—1902)

Вице-канцлеры Императорского Александровского университета 
 граф Иоган Фридрих Аминов (1821—1827)
 генерал Александр Аматус Теслев (1828—1830)
 генерал Фаддей Фёдорович Штейнгель (1830—1831)
 генерал Пётр Георг Теслев (1831—1832)
 генерал Александр Аматус Теслев (1832—1847)
 генерал Иоган Мауриц Норденстам (1847—1855)
 генерал Иоган Рейнгольд Мунк (1855—1865)
 генерал Бернгард Эммануилович Индрениус (1866—1869)
 генерал Казимир фон Котен (1869—1873)
 сенатор Иоган Филипп Пальмен (1873—1895)
 Теодольф Рейн (1896—1903)
 Юхан Рихард Даниельсон-Кальмари (1903—1906)
 Теодольф Рейн (1906—1910)
 генерал барон Карл-Фридрих-Август Фёдорович Лангоф (1906—1913)

Ректоры Императорского Александровского университета 
 Даниил Мирен (1828—1829)
 Густав Габриель Геллестрем (1829—1832)
 Эрик Габриель Мелартин (1832—1833)
 Фредерик Вильгельм Пипинг (1833—1839)
 Нильс Абрам фон Урсин (1839—1845)
 Вильгельм Габриель Лагус (1845—1848)
 Габриель Рейн (1848—1858)
 Адольф Эдвард Арппе (1859—1869)
 Лоренц Леонгард Линделев (1869—1872)
 Адольф Моберг (1872—1875)
 Захариас Топелиус (1875—1878)
  (1878—1884)
 Август Энгельберд Альквист (1884—1887)
 Теодольф Рейн (1887—1896)
 Якко Форсман (1896—1899)
 Эдвард Хьелт (1899—1905)
 Раббе Аксель Вреде (1905)
 Эдвард Хьелт (1905—1907)
 Ивар Август Хейкель (1907—1911)
 Андерс Доннер (1911—1915)
 Вальдемар Руин (1915—1920)

См. также 
 Королевская академия Або
 Александровский институт
 История Хельсинкского университета

Примечания

Литература 
 
  
 
 

 

Университеты Российской империи
Императорский Александровский университет